Y-barlang néven az alábbi üregek lettek írásban említve:

 Y-barlang, bükk-vidéki barlang.
 Y-barlang, az Y-ágú-barlang másik neve.